

Patronyme 
  est un dessinateur espagnol.
 Fernando Usero est un footballeur espagnol.
  est une gymnaste espagnole.
 Paula Usero est une actrice espagnole.